—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, который родился в городе Сендай в префектуре Мияги, а с 1972 года начал работать в Сендайской обсерватории. В период с 1987 по 1995 год им было открыто в общей сложности 19 астероидов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Акимаса Накамура
 Наото Сато
 Кэндзо Судзуки

Примечания

Ссылки 
 「宇宙を身近に」感じる新たな空間 新・仙台市天文台オープン

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов